Guldenberg (bier), een Belgische biersoort
Guldenberg (Helvoirt), een voormalig Jezuïtisch retraitehuis in Helvoirt in de Nederlandse provincie Noord-Brabant
Guldenberg (Antwerpen), een buurt in de stad Antwerpen